Катепсін С, білок
 Compatible Time-Sharing System, операційна система
 Cray Time Sharing System, операційна система